La categoria 73 kg era la terza categoria maschile di peso per il Judo ai Giochi della XXXI Olimpiade; la gara si è svolta l'8 agosto 2016 presso l'Arena Carioca 2 di Rio de Janeiro. Vi hanno partecipato 25 atlete di altrettanti Paesi.

Formato 
L'evento si svolge con la formula dell'eliminazione diretta, che determina le vincitrici delle medaglie d'oro e d'argento. Le quattro atlete sconfitte ai quarti di finale si affrontano in un turno di ripescaggio; le vincitrici si scontrano con le perdenti delle semifinali per determinare le due medaglie di bronzo.

Programma

Risultati

Finali

Ripescaggi

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

M073